VDNJ son los antiguos centros de exposiciones de la Unión Soviética. El nombre procede de la abreviatura, transliterado al español, de las siglas en ruso ВДНХ (también transliterado en inglés como VDNKh o VDNH y pronunciado ve-de-en-ja) de «Exposición de Logros de la Economía Nacional» (Выставка достижений народного хозяйства, Vystavka Dostizheniy Narodnogo Joziaistva).

Puede referirse a:

VDNJ, el centro de exposiciones de Moscú. Ha cambiado en varias ocasiones de nombre, anteriormente hasta el 2014 estaba renombrado como Centro Panruso de Exposiciones (All-Russia Exhibition Center).
VDNJ, la estación del Metro de Moscú que llega al mismo centro de exposiciones.
Expocenter de Ucrania (formalmente VDNH de la RSS de Ucrania).

Siglas